Мужская сборная ветеранов Чехии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Чехию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Чехии (, ).

Статистика выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002—10 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||16 || 6 || 1 || 5 ||align=left|Ludek Hajtl ||align=left|Petr Slavik ||align=left|Ales Plesek ||align=left|Ludek Dembovsky ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||17 || 7 || 2 || 5 ||align=left|Petr Kovac ||align=left|Jaroslav Havel ||align=left|Petr Firt ||align=left|Vladimir Foltyn ||align=left| ||align=left|Michal Moucka
|-
|  ||20 || 9 || 1 || 8 ||align=left|Ales Plesek ||align=left|Jan Zolcak ||align=left|Petr Capousek ||align=left|Vratislav Cizl ||align=left|Ludek Hajtl ||align=left|Jakub Strnad
|-
|  ||15 || 7 || 3 || 4 ||align=left|Petr Kovac ||align=left|Roman Podlena ||align=left|Pavel Malek ||align=left|Tomas Kral ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||12 || 8 || 4 || 4 ||align=left|Matej Neznal ||align=left|Richard Hobzik ||align=left|Roman Hasenöhrl ||align=left|Vladimír Zelenka ||align=left|Карел Кубешка ||align=left|Карел Кубешка
|-
|  ||19 || 8 || 2 || 6 ||align=left|Petr Kovac ||align=left|Pavel Malek ||align=left|Roman Podlena ||align=left|Milan Bartak ||align=left|Jaroslav Havel ||align=left|
|-
|  ||14 || 7 || 3 || 4 ||align=left|Matej Neznal ||align=left|Карел Кубешка ||align=left|Richard Hobzik ||align=left|Jan Letal ||align=left|Petr Slavik ||align=left|
|-
|  ||21 || 6 || 1 || 5 ||align=left|Vit Zinga ||align=left|Jiri Resl ||align=left|Milos Plzak ||align=left|Ludek Hajtl ||align=left|Pavel Malek ||align=left|
|-
|  ||16 || 6 || 3 || 3 ||align=left|Radek Klima ||align=left|Pavel Malek ||align=left|Tomas Klima ||align=left|Jaroslav Havel ||align=left|Miloslav Mantlik ||align=left|
|-
| 2020—21 ||colspan="11"|чемпионат не проводился из-за пандемии COVID-19
|-
|  || || 9 || 6 || 3 ||align=left|David Šik' ||align=left|Karel Hradec ||align=left|David Havlena ||align=left|Marek Brožek ||align=left|Jiří Chobot ||align=left|
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )''

Примечания

Ссылки 
 Чехия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Чехии

См. также 
 Мужская сборная Чехии по кёрлингу
 Женская сборная Чехии по кёрлингу
 Смешанная сборная Чехии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу
 Сборная Чехии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу на колясках
 Женская сборная ветеранов Чехии по кёрлингу

Чехия
Кёрлинг в Чехии
Кёрлинг